Михаэль Петер Бруно (; ; 30 июля 1932, Гамбург, Германия — 25 декабря 1996, Иерусалим, Израиль) — израильский экономист, профессор экономики Еврейского университета в Иерусалиме, шеф-экономист Всемирного банка в 1993—1996 годах.

Биография 
Михаэль родился 30 июля 1932 года в Гамбурге, Германия в семье доктора Ханса и пианистки Лотты Бруно. В 1933 году семья Бруно эмигрировала в Хайфу после прихода к власти Гитлера. Среднее образование получил в Еврейской реальной школе.

В 1956 году получил степень бакалавра искусств и в 1960 году получил степень магистра искусств в Королевском колледже при Кембриджском университете. В 1962 году был удостоен степени доктора философии по экономике в Стэнфордском университете. Научным руководителем докторской диссертации «Взаимозависимость, использование ресурсов и структурные изменения в Израиле» был Кеннет Эрроу.

Был старшим экономистом в 1957—1961 годах, директором исследовательского отдела в 1961—1964 годах Банка Израиля.
Преподавательскую деятельность начал в качестве лектора в 1963—1964 годах, старшего лектора в 1965 году, ассоциированного профессора в 1966—1967 годах в Еврейском университете в Иерусалиме. С 1970 года являлся полным профессором и заведующим кафедрой имени Карла Мельхиора международной экономики с 1970 года в Еврейском университете в Иерусалиме.
Был директором Института экономических исследований в Израиле Мориса Фалька в 1972—1975 годах, старшим экономическим советником Министра финансов Израиля в 1975—1976 годах. Был членом команды разработки программы  экономической стабилизации в 1985—1986 годах, управляющим Банком Израиля в 1986—1991 годах, шеф-экономистом Всемирного банка в 1993—1996 годах.

Михаэль Бруно также был приглашённым профессором в Массачусетском технологическом институте в 1965—1966 годах и 1970—1971 годах, в 1981 году и в Гарвардском университете в 1970—1971 годах и в 1976—1977 годах, в  при Стокгольмском университете в 1978 году.
Был президентом Израильской экономической ассоциации в 1977—1979 годах, научным сотрудником NBER в 1979 году, был членом с 1967 года, членом совета в 1967—1968 годах, вице-президентом в 1984 году, президентом в 1986 году эконометрического общества, президентом Международной экономической ассоциации в 1992—1995 годах.
Был членом Израильской академии естественных и гуманитарных наук с 1975 года, иностранным почётным членом Американской академии искусств и наук с 1982 года.

Михаэль Бруно умер 25 декабря 1996 года от рака.

 Семья
Михаэль Бруно первый раз женился в 1958 году на Офре Хиршенберг и у них родились двое сыновей Яэль и Идо и дочь Аса, их брак распался. Второй раз женился на Нетта Бен-Порат.

Память 
Фонд Ротшильда и  учредил с 1999 года ежегодную мемориальную премию Михаэля Бруно для студентов и учёных до 50 лет, проводящие свои исследования в любых областях в Израиле.

Награды 
За свои достижения был неоднократно отмечен:
 1974 — Ротшильдовская премия по социологии;
 1994 — премия Израиля по экономике;
 1999 — вошёл в лист топ-1000 самых цитируемый экономистов в 1984—1996 годах по версии М. Блауга.

Библиография 

 Bruno M. Interdependence, resource use and structural change in Israel — Jerusalem: Bank of Israel Research Department, 1962
 Bruno M. Optimal patterns of trade and development. — Cambridge, Mass.: Massachusetts Institute of Technology, 1966
 Bruno M. A programming model for Israel — Jerusalem: Bank of Israel and the Hebrew University, 1966
 Bruno M., Fraenkel., Kougherty C. Dynamic input-output, trade and development — Jerusalem: Bank of Israel, 1967
 Bruno M. Optimal accumulation in discrete capital models — M.I.T. Press, 1967
 Bruno M. Economic development problems of Israel, 1970—1980, Santa Monica, California :Rand Corporation, Resources for the Future, 1970
 Bruno M. Domestic resources costs and effective protection: clarification and synthesis, 1972
 Bruno M., Habib J. Alternative tax-transfer systems and income redistribution — Jerusalem: M.Falk Institute for Economic Research, 1973
 Bruno M. Efficiency and equity in public education expenditures — Jerusalem : the Maurice Falk Institute for Economic Research in Israel, 1974
 Bruno M., Ben-Porath Y. The political economy of a tax reform: Israel 1975// Journal of Public Economics, 7, 1977
 Bruno M. Equality, complementarity and the incidence of public expenditures — Jerusalem: the Maurice Falk Institute for Economic Research in Israel, 1977
 Bruno M. Exchange rates, import costs, and wage-price dynamics — Jerusalem: The Falk Institute for Economic Research in Israel, 1978
 Bruno M. An analysis of stagflation in the industrial countries: some preliminary results- Jerusalem: the Maurice Falk Institute for Economic Research in Israel, 1978
 Bruno M., Sachs J. Macro-Economic adjustment with import price shocks: real and monetary aspects — Jerusalem: The M. Falk Institute for Economic Research in Israel, 1979
 Bruno M. Aggregate supply and demand factors in OECD unemployment: an update,-Jerusalem : the Maurice Falk Institute for Economic Research in Israel, 1985
 Bruno M., Sachs J.D. The economics of worldwide stagflation — Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1985
 Inflation stabilization: the experience of Israel, Argentina, Brazil, Bolivia, and Mexico / ed. M. Bruno et al. — Cambridge, Mass.: MIT Press, 1988
 Bruno M. High inflation and the nominal anchors of an open economy — Princeton, N.J. : International Finance Section. Departmrnt of Economics, Princeton University, 1991
 Lessons of economic stabilization and its aftermath / ed. M. Bruno et al. — Cambridge, Mass.: MIT Press, 1991
 Bruno M. Crisis, stabilization, and economic reform: therapy by consensus — Oxford: Clarendon Press, 1993
 Annual world Bank Conference on development economics, 1996 / ed. M. Bruno and B. Pleskovic — Washington, D. C.: World Bank, 1997

Примечания 

Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии